The Greatest Story Ever Told (film), een Amerikaanse film uit 1965
 The Greatest Story Ever Told (album), een muziekalbum van de Amerikaanse punkband The Lawrence Arms